Landgraf steht für:
 Landgraf, Adelstitel eines Fürsten
 Landgraf (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Euro-Studio Landgraf, Tourneetheaterunternehmen
 Landgraf, Berg bei Jena
 (3132) Landgraf, Asteroid des Hauptgürtels, benannt nach dem deutschen Astrophysiker Werner Landgraf 

Siehe auch:
 Landgraaf, Gemeinde im Südosten der Niederlande